Rezultati Nacionalno prvenstva ZDA 1963 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Maria Bueno je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Margaret Smith (finale)
  Darlene Hard (četrtfinale)
  Billie Jean Moffitt (četrti krog)
  Maria Bueno (prvakinja)
  Nancy Richey (četrtfinale)
  Ann Haydon Jones (polfinale)
  Christine Truman (četrtfinale)
  Robyn Ebbern (tretji krog)
  Věra Suková (četrti krog)
  Carole Caldwell (četrti krog)
  Norma Baylon (četrti krog)
  Margaret Hunt (četrti krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Sklici 

Ženske posamično
1963